T.Bastard se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thomas Bastard
 Thom. Bastard

Vezi și 
 Bastard (autor)